Fouta kan syfta på:

 Fouta (textil) – ett slags tunisiskt tygstycke
 Foutahäst – en ponnyras